XIV чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин проходился 1947 года в Тбилиси (ГССР).

Соревнования для II группы проходили в Баку АзССР.

Финальный турнир I группы 

1947 год в баскетболе
Чемпионаты СССР в 1947 году
Спортивные соревнования в Тбилиси
Соревнования по баскетболу в Грузии
1947 год в Грузии